Jakoten bezeichnet:

 Jakoten (Essen), japanische frittierte Fischpaste
 (202909) Jakoten, ein Asteroid, benannt nach dem traditionellen japanischen Fischgericht